Lucho har flere betydninger:
Luis Oscar "Lucho" González, fodboldspiller født 19. januar 1981
Luis Antonio "Lucho" Rodríguez, fodboldspiller født 4. marts 1985